Râul Fântânele se poate referi la:

 Râul Fântânele, Mostil
 Râul Fântânele, Sebeș
 Râul Fântânele, Sibișel
 Râul Fântânele, Siret

Altele 
 Râul La Fântânele

Vezi și 
 Fântânele (dezambiguizare)

 Râul Fântâna (dezambiguizare)
 Râul Fântânița (dezambiguizare)

 Râul Valea Fântânii (dezambiguizare)

Toponime românești